Denis Mérigot (1954- ), footballeur et entraineur français ;
 Jacques Mérigot (1760-1824), peintre aquarelliste, éditeur d'estampes et graveur français ;
 Paul Mérigot (1820-1883), acteur de théâtre, dramaturge et parolier français ;
 Sophie Mérigot (1966- ), patineuse française de danse sur glace.